Булзешти има више значења:

 Булзешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Булзешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Булзешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији